

Жеплін — село в гміні Журавіна Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Реплін (Жеплін) — село в гміні Ульгувек Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Жеплін — село в гміні Скала Краківського повіту Малопольського воєводства
 Ріплин (Жеплін) — село в гміні Прухник Ярославського повіту Підкарпатського воєводства